Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii 1999, czwartej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1999.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą: Mark Loram oraz Scott Nicholls. Lista startowa została ustalona według kolejności stałych uczestników z poprzedniej rundy (w nawiasach podano numery stałe).

 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (2) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (17) Stefan Dannö (Szwecja)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (19) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (7) Ryan Sullivan (Australia)
 (8) Jason Crump (Australia)
 (4) Hans Nielsen (Dania)
 (18) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (11) Antonín Kasper (Czechy)
 (15) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (9) Brian Karger (Dania)
 (10) Peter Karlsson (Szwecja)
 (5) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (13) Leigh Adams (Australia)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (21) Robert Dados (Polska)
 (20) John Jørgensen (Dania)
 (22) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (14) Brian Andersen (Dania)
 (12) Marián Jirout (Czechy)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (23) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (24) Scott Nicholls (Wielka Brytania)

Wyniki

Opis 
Turniej o Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii wygrał obrońca tytułu Szwed Tony Rickardsson. Drugi w finale był reprezentant gospodarzy Chris Louis, natomiast na trzecim miejscu uplasował się Amerykanin Greg Hancock.

Do dość kontrowersyjnej sytuacji doszło w małym finale, gdzie – jak twierdzi Polak Tomasz Gollob – podczas biegu zapaliło się żółte światło, które miało oznaczać przerwanie biegu – toteż Gollob zwolnił i został wyprzedzony przez rywali. Polak zatrzymał motocykl przy maszynie startowej i gestykulował w stronę sędziego Istvana Darago, domagając się powtórki biegu. Po zakończeniu biegu, Gollob korzystał z telefonu w parku maszyn, jednak jego protesty nie przyniosły pożądanego skutku. Faktem jest, że przerwanie biegu jest sygnalizowane czerwonym światłem z lamp ustawionych wokół toru. Dla sędziego Darago były to jednak jedyne zawody Grand Prix jakie przyszło mu sędziować.

Drugi z Polaków Robert Dados zajął ostatnią lokatę i został sklasyfikowany niżej niż Czech Marián Jirout, który z powodu kontuzji nie startował. Uraz ten nie był na tyle poważny i otrzymał on od lekarza zaświadczenie o zdolności do startów; dlatego Jirout znalazł się na liście startowej i pomimo niepojawienia się na torze otrzymał punkt do klasyfikacji generalnej (o wyprzedzeniu Dadosa zadecydował niższy numer stały).

Klasyfikacja przejściowa 

Wielka Brytania
1999
1999 w Anglii
Sport w Coventry